Canto (música)
Canto (apelido)
Canto (métrica) — divisão de um poema
Escanteio — (canto em português europeu) regra de futebol

Música  
Canção
Bel canto — tradição vocal, técnica e interpretativa da ópera italiana
Cante Alentejano — género de música tradicional do Alentejo, Portugal
Canto gregoriano — gênero de música vocal monofônica, monódica (apenas a melodia), não acompanhada, ou acompanhada apenas pela repetição da voz principal
 Canto coral ou Coro (música) — conjunto de atividades ligadas a um coro ou a uma capela
Repente — espetáculo folclórico do Nordeste do Brasil que, quando acompanhado do violão é denominado "cantoria"

Topônimos 

Praia do Canto

Canto (Candelária)
Canto (Ribeiras)

Esquina
Ângulo

Desambiguações de artes
Desambiguações de topônimos
!Desambiguações mal formatadas